Trezzesi – abitanti di Trezzo Tinella
Trezzesi – abitanti di Trezzo sull'Adda